Яшин, Виктор: Яшин, Виктор Анатольевич (род. 1965) — депутат Государственной думы II созыва.
 Яшин, Виктор Николаевич (1922—1952) — советский лётчик, майор, Герой Советского Союза.